Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 15 по 22 февраля 2015 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в апреле 2015 в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия, Канада).

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории) команда скипа Эвана Макдональда (ранее команда выигрывала чемпионаты в иных составах, но скипом был Эван Макдональд), победившая в финале команду скипа Дэвида Мёрдока. Бронзовые медали завоевала команда скипа Брюса Моуэта.

Эван Макдональд стал чемпионом Шотландии в 7-й раз (учитывая его выступления в командах других скипов), Юан Байерс — также в 7-й раз, Дункан Ферни и Дэвид Рид — во 2-й раз, Руэйрид Гринвуд — впервые.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 21 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 21 февраля, 19:00

Финал. 22 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2015

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2015

Спорт в Шотландии в 2015 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2015 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)